Une baraque est une construction légère et à l'origine démontable ou transportable servant d'abri mobile.
 En Belgique francophone, le terme baraki est péjoratif et désigne une personne de basse classe sociale et bohème (à l'origine, vivant dans des baraques).

Toponymes 

 La Baraque, village de la ville d'Orcines
 La Baraque, site archéologique du canton de Neuchâtel, en Suisse
 Le quartier de La Baraque à Louvain-la-Neuve
 La Baraque Michel
 La Baraque de Fraiture